Campionatul Mondial de Fotbal sub 20 2009 a fost 17-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal sub 20.

Faza Grupelor

Grupa A

Egipt  4 – 1  Trinidad-Tobago

Paraguay  0 – 0  Italia

Italia  2 – 1  Trinidad-Tobago

Egipt  1 – 2  Paraguay 

Trinidad-Tobago  0 – 0  Paraguay 

Italia  2 – 4  Egipt

Grupa B

Nigeria  0 – 1  Venezuela 

Spania  8 – 0  Tahiti 

Nigeria  0 – 2  Spania

Tahiti  0 – 8  Venezuela  

Venezuela  0 – 3  Spania 

Tahiti  0 – 5  Nigeria

Grupa C

Statele Unite  0 – 3  Germania 

Camerun  2 – 0  Coreea de Sud

Coreea de Sud  1 – 1  Germania

Statele Unite  4 - 1 Camerun

Germania 3 - 0 Camerun

Coreea de Sud 3 - 0 Statele Unite

Grupa D

Ghana  2 – 1  Uzbekistan 

Anglia  0 – 1  Uruguay 

Uruguay  3 – 0  Uzbekistan 

Ghana  4 – 0  Anglia 

Uruguay  2 – 2  Ghana 

Uzbekistan  1 – 1  Anglia

Grupa E

Brazilia  5 – 0  Costa Rica 

Republica Cehă 2 - 1 Australia

Australia  0 – 3  Costa Rica 

Brazilia 0 - 0 Republica Cehă

Costa Rica 2 - 3 Republica Cehă

Australia  1 – 3  Brazilia

Grupa F

Emiratele Arabe Unite 2 - 2 Africa de Sud

Honduras 3 - 0 Ungaria

Ungaria 4 - 0 Africa de Sud

Emiratele Arabe Unite 1 - 0 Honduras

Ungaria 2 - 0 Emiratele Arabe Unite

Africa de Sud 2 - 0 Honduras

Echipele de pe locul trei

Șaisprezecimi

Spania 1 - 3 Italia

Paraguay 0 - 3 Coreea de Sud

Ghana 2 - 1 D.P. Africa de Sud 

Egipt 0 - 2 Costa Rica

Ungaria 2 - 2 D.P. 4 - 3 p Republica Cehă

Brazilia 3 - 1 Uruguay

Venezuela 1 - 2 Emiratele Arabe Unite 

Germania 3 - 2 Nigeria

Sferturi de Finală

Coreea de Sud 2 - 3 Ghana

Italia 2 - 3 D.P. Ungaria

Brazilia 2 - 1 D.P. GermaniaEmiratele Arabe Unite 1 - 2 D.P. Costa RicaSemifinaleGhana 3 - 2 UngariaBrazilia 1 - 0 Costa RicaLocul TreiUngaria 1 - 1 D.P. 2 - 0 la penalty Costa RicaFinalaGhana 0 - 0 D.P. 4 - 3 la penalty Brazilia'''

Competiții fotbalistice